Европейская квалификация к чемпионату мира по гандболу среди мужчин 2015 года проходила с 30 октября 2013 года по 15 июня 2014 года. В квалификации приняли участие 33 сборные, которые в 2 этапа определили обладателей 9 путёвок на мировое первенство. Впоследствии право участия на чемпионате мира получили сборные Германии и Исландии..

Групповой этап 
На групповом этапе в борьбу вступали 20 сборных, не прошедших в финальную часть чемпионата Европы 2014 года. Также первый раунд пропускала сборная Германия, которая показала наилучший результат среди не прошедших квалификацию к европейскому первенству команд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Плей-офф 
На стадии плей-офф 18 сборных (13 прошедших напрямую + 5 победителей групп), разбитые на 9 пар, по результатам двухматчевого противостояния определяли обладателей путёвок на чемпионат мира.

жирным выделены страны, прошедшие на чемпионат мира.

Первые матчи

Вторые матчи

Примечания

Ссылки 
Результаты  на сайте eurohandball.com 

2013 год в гандболе
2014 год в гандболе